Leisi steht für:

 Leisi, Großdorf in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Leisi (Dorf), Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Leisi (Landgemeinde), ehemalige Landgemeinde in Estland
 Leisi AG, Nahrungsmittelfabrik, Schweizer Hersteller von Fertigteigen

Leisi ist der Familienname folgender Personen: